Julianatop (Suriname), de hoogste bergtop in Suriname
 Puncak Mandala (tot 1963 Julianatop genoemd), een berg in de Indonesische provincie Papoea, het voormalige Nederlands-Nieuw-Guinea